Унгурян:
 Унгурян, Евдокия Онуфриевна (1921—1996) — Герой Социалистического Труда (1966).
 Унгурян, Павел Акимович (род. 1979) — украинский политический деятель.
 Унгурян, Пётр Николаевич (1894—1975) — молдавский советский специалист в области виноделия.